Астеризм может означать:

 Астеризм — легко различимая группа звёзд, имеющая исторически устоявшееся самостоятельное название.
 Астеризм — оптический эффект в кристаллах некоторых минералов, обработанных с образованием сферической или другой выпуклой криволинейной поверхности (кабошонах), проявляющийся в наблюдении звездообразной фигуры при освещении кристалла.
 Астеризм — относительно редкий типографический символ из трёх звёздочек, отделяющий эпизод в повествовании.